

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Stropieszyn – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Czarnocin 
 Stropieszyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Mycielin